Erbi steht für:

 Sender Erbi, Sendeanlage auf dem gleichnamigen Berg bei Vaduz, Liechtenstein

Erbì ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Erbì (* 1968), italienischer Erzbischof und Diplomat